Ghost dans le monde de la bande dessinée peut faire référence à :
 Ghost, une super-héroïne apparaissant dans sa propre série, publiée dans les années 1990 par Dark Horse Comics ;
 Ghost, une anthologie d'histoires de surnaturel chez DC Comics ;
 Ghost Rider, un personnage de comics publié par Marvel Comics et créé par Gary Friedrich et Mike Ploog en 1972 ;
 Ghost, un super-vilain adversaire d'Iron Man chez Marvel Comics ;
 The Ghost, un super-héros de Nedor Comics.